Osweiler (luks. Uesweller) – małe miasteczko we wschodnim Luksemburgu, w gminie Rosport. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 369 osób.

Miasta w Luksemburgu